Los náufragos puede referirse a:

 Los Náufragos, banda de rock argentina de la década de 1970.
 Los náufragos, película chilena de 1994 dirigida por Miguel Littín.
 Los náufragos, álbum de Ángel Parra y Miguel Littín, banda sonora de la película homónima.
 Los náufragos del Jonathan, novela de Julio Verne de 1897.